Čtyřhra juniorek ve Wimbledonu 2016 probíhala na přelomu června a července 2016. Do londýnského grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla maďarská dvojice Dalma Gálfiová a Fanny Stollárová, jejíž členky do soutěže nezasáhly.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený americký pár složený ze 17leté Usue Maitane Arconadové a 16leté Claire Liuové, jenž ve finále zdolal gruzínsko-americkou dvojici Mariam Bolkvadzeová a Caty McNallyová po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Obě Američanky tak získaly premiérový grandslamový titul.

Nasazené páry 
  Olesja Pervušinová /  Anastasija Potapovovová (semifinále)
  Amanda Anisimovová /  Alexandra Sanfordová (čtvrtfinále)
  Kaja Juvanová /  Iga Świąteková (semifinále)
  '''Usue Maitane Arconadová /  Claire Liuová (vítězky)
  Sofia Keninová /  Monika Kilnarová (čtvrtfinále)
  Kayla Dayová /  Taylor Johnsonová (2. kolo)
  Mai Hontamová /  Chihiro Muramacuová (1. kolo)
  Jodie Burrageová /  Panna Udvardyová (2. kolo) (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2016
Juniorský tenis v roce 2016